

Polska 
 Sobieszyn – dzielnica Dzierżoniowa
 Sobieszyn – wieś w województwie lubelskim, w powiecie ryckim 
 Sobieszyn – dawna gromada

Niemcy 
Dawna nazwa:
 Sauzin